Пулад (Булат)-Ходжа або Деуліулах-Ходжа (*д/н — 1365) —хан Золотої Орди в 1364—1365 роках. Дотепер тривають дискусії щодо цього правителя. Низка дослідників вважає Пулада-Ходжу однією особою або з Мір-Пуладом або Пулад-Тимуром.

Життєпис 
Походив з династії Чингізидів, лінії Тог-Тимура, сина Джучі (за іншою версією сином Орду-Шейха з Білої Орди). У вересні 1364 році після повалення хана Мір-Пулада вирішив захопити трон. Вступив у боротьбу з новим ханом Мурадом, можливо спирався на підтримку Булат-Тимура, правителя Булгарії.

Приблизно в жовтні 1364 року зумів захопити владу в Новому Сараї після вбивства старшим еміром Ільясом хана Мурада. Проте відразу Пулад-Ходжа вимушений був вступити у протистояння з темником Мамаєм, який підтримував Абдулах-хана. Водночас в Азакі повстав Азіз-шейх, що також оголосив себе ханом.

Правління тривало до вересня 1364 роки, коли Пулад-Ходжа послідовно зазнав низки поразок від Мамая та Азіз-шейх. після цього втік до Гюлістану, де йзагинув. Новим ханом зумів стати Азіз-шейх.

Джерела 
 Григорьев А. Г. Золотоордынские ханы 60—70-х годов XIV в.: хронология правлений // «Историография и источниковедение стран Азии и Африки», вып. VII. — Л., 1983 
 Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций. — М., 1996 
 Семенов К. К. Пулад-Ходжа і Хайр-Ходжа//Историко-археологические записки. Сборник. Редколлегия: Е. П. Токарева (отв. ред.) и др. — Зимовники, Ростовская обл., 2010 — С. 103—107 

Хани Золотої Орди
Чингізиди